Хидэо Хосоно (род. 7 сентября 1953, Кавагоэ, Япония) — японский , материаловед, наиболее известный открытием сверхпроводников на основе железа. Профессор Токийского технологического института, иностранный член Лондонского королевского общества (2017).

Окончил Токийский столичный университет (1977), там же получил докторскую степень в 1982 году. С того же года преподавал в Нагойском технологическом институте. В 1988—1989 гг. фелло-постдок в Университете Вандербильта. С 1997 года профессор (полный с 1999 года) Токийского технологического института.

Карьера и исследования 
Хосоно является пионером в разработке прозрачных оксидных полупроводников: он предложил концепцию дизайна материала для прозрачного аморфного оксидного полупроводника (TAOS) с большой подвижностью электронов, продемонстрировал превосходные характеристики тонкоплёночных транзисторов TAOS для дисплеев следующего поколения и успешно преобразовал компонент цемента 12CaO · 7Al2O3 в прозрачный полупроводник, металл и, возможно, сверхпроводники
.

Награды и отличия 
 1991 — Otto-Schott Research Award, Германия
 1994 — W. H. Zachariasen Award
 1997 — Ichimura Scientific Award
 2001 — Inoue Scientific Award
 2009 — Fujiwara Prize
 2009 — 
 2010 — Премия Асахи
 2011 — Jan Rajchman Prize
 2012 — 
 2013 — Honda Memorial Prize
 2013 — Thomson Reuters Citation Laureate
 2015 — Премия Японской академии наук & Императорская премия Японской академии наук
 2015 — Премия Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов Американского физического общества
 2016 — Премия Японии
Награждён Медалью с пурпурной лентой (2009).

Публикации 
Ниже приведён список 10 самых популярных публикаций Хосоно, упорядоченный по количеству упоминаний согласно Web of Science:

Ссылки 
 Премия Японии

Примечания 

Лауреаты премии Асахи